Хустець — річка в Україні
 Хустець — село, Закарпатська область, Хустський район